The Bracelet – film del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Bracelet – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Bracelet – film del 2009 diretto da Linling Zha